Cadell est un patronyme porté notamment par :

 Cyngen ap Cadell (470 ?- ?), roi de Powys (est du Pays de Galles) ;
 Cyngen ap Cadell (778 ?-855 ?), roi de Powys (est du Pays de Galles) ;
 Elizabeth Cadell (1903-1989), romancière britannique de roman d’amour ;
 Francis Cadell (1822-1879), un des principaux explorateurs de l'Australie ;
 Francis Cadell (peintre) (1883 - 1937),  peintre coloriste écossais;
 Hywel ap Cadell (880 ?—950), roi de Gwynedd et de Deheubarth ;
 Jean Cadell (1884-1967), actrice écossaise ;
 Selina Cadell (née en 1953), actrice anglaise ;
 Simon Cadell (1950-1996), acteur britannique.

Homonymie de patronyme